Delaroche se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Delaroche
 François Delaroche